Giscó (en llatí Gisco, en grec antic Γίσκων) va ser un oficial cartaginès al servei d'Anníbal.

Plutarc n'explica una història, i diu que va anar amb el seu cap a explorar el terreny abans de la batalla de Cannes i quan va veure la gran quantitat de soldats romans, es va mostrar molt sorprès. Anníbal, amb molt de sentit de l'humor li va dir: "Encara hi ha una cosa més sorprenent, i és que entre tants soldats no n'hi ha cap que es digui Giscó".

Referències 

Cartaginesos